Сен-Пале́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний захід від Парижа, 175 км на південь від Бордо, 55 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 852 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1617,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Сен-Пале
 [ Розташування муніципалітету Сен-Пале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї